Соколовщина () — село, Байракский сельский совет, Диканьский район, Полтавская область, Украина.

Село ликвидировано в 1990 году .

Географическое положение 
Село Соколовщина находится в 3-х км от левого берега реки Средняя Говтва, в 1-м км от села Одарюковка. По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Полтавской области